Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 30. јуна и 1. јула на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичари из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских такмичарки na 1.500 метара на отвореном 2012. године пре почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
По 4 првопласиране из обе квалификационе групе аутоматски су се пласирале у полуфинале (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв)

 Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2012. после дисквалификација због допинга

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном